Super Trouper (album), een album van ABBA
Super Trouper (single), een single van ABBA
Super Troopers, een film uit 2001